Michael Nyqvist – attore svedese
 Per Nyqvist – ex pentatleta svedese
 Vaadjuv Nyqvist – navigatore norvegese